Mondiali 1993 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1993:

Arrampicata 
Campionato del mondo di arrampicata 1993 – 2ª edizione

Atletica leggera 
Campionati del mondo di atletica leggera 1993 – 4ª edizione

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1993 – 44ª edizione

Badminton 
Campionati mondiali di badminton 1993 – 8ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1993 – 31ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1993 – 44ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1993 – 25ª edizione
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1993 – 23ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1993 – 23ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1993 – 90ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1993 – 66ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1993 – 38ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1993 – 44ª edizione

Cricket 
Coppa del Mondo di cricket femminile 1993 – 5ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1993 – 35ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1993 – 15ª edizione

Duathlon 
Campionati del mondo di duathlon del 1993 – 4ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1993 – 14ª edizione

Freestyle 
Campionati mondiali di freestyle 1993 – 5ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1993 – 28ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica ritmica sportiva 1993 – 17ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 1993 – 57ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1993 – 31ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1993 – 17ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo 1993 – 18ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1993 – 45ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1993 – 45ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1993 – 37ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1993 – 30ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1993 – 13ª edizione

Mountain bike 
Campionati del mondo di mountain bike 1993 – 4ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano maschile 1993 – 13ª edizione
Campionato mondiale di pallamano femminile 1993 – 10ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1993 – 38ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1993 – 83ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1993 – 85ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1993 – 32ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1993 – 35ª edizione

Pugilato 
Campionati mondiali di pugilato dilettanti 1993 – 7ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1993 – 21ª edizione

Rugby a 7 
Coppa del Mondo di rugby a 7 1993 – 1ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1993 – 42ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1993 – 32ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1993 – 39ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1993 – 18ª edizione

Skeleton 
Campionati mondiali di skeleton 1993 – 6ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1993 – 29ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1993 – 65ª edizione maschile e 7ª femminile

Superbike 
Campionato mondiale Superbike 1993 – 6ª edizione

Supercross 
Campionato mondiale di supercross 1993 – 2ª edizione

Taekwondo 
Campionati mondiali di taekwondo 1993 – 11ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1993 – 42ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1993 – 25ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1993 – 37ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1993 – 19ª edizione

Triathlon 
Campionati del mondo di triathlon del 1993 – 5ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1993 – 14ª edizione

Windsurf 
Campionati mondiali di windsurf 1993 – 10ª edizione